Bettendorf kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bettendorf, Haut-Rhin,

Luxemburg 

 Bettendorf, Luxemburg, huvudort i kommunen Bettendorf, 
 Bettendorf, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Diekirch

Tyskland 

 Bettendorf, Lahn – kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz,

USA 

 Bettendorf, Iowa, ort, Scott County,